DAB – kod IATA amerykańskiego portu lotniczego Daytona Beach
 Dansk Automobil Byggeri A/S – duńska firma, która przez wiele lat produkowała pojazdy samochodowe, głównie autobusy
 Digital Audio Broadcasting – technologia pozwalająca nadawać programy radiowe w formie cyfrowej
 Dortmunder Actien-Brauerei GmbH – dortmundzki koncern piwowarski
 Dab – figura taneczna, rozpropagowana w internecie w ostatnim kwartale 2015 roku przez artystów hip-hopowych oraz w sporcie przez graczy NFL.

Przypisy